Харольд Хассалл (; 4 марта 1929 Болтон, Англия — 30 января 2015, там же) — английский футболист, нападающий.

Карьера игрока 

За свою карьеру выступал за клубы «Хаддерсфилд Таун» и «Болтон». В начале пятидесятых форвард вызывался в сборную Англии. Всего за национальную команду Хассалл провел пять матчей, в которых он забил четыре гола. Завершил свою карьеру из-за травмы колена в 1955 году.

Карьера тренера 

В 1968 и в 1970 годах Харольд Хассал руководил сборной Малайзии.

Скончался 30 января 2015 года на 86-м году жизни.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки сборной Англии по футболу
Футбольные тренеры Англии
Тренеры сборной Малайзии по футболу